Омуртаг () — община в Болгарии. Входит в состав Тырговиштской области.

Население общины на 15 сентября 2008 года составляет 27 348 человек. Площадь территории общины — 401,7 км².

Административный центр — город Омуртаг.

Кмет (мэр) общины — Неждет Джевдет Шабан (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Географическое положение 
Община Омуртаг расположена в юго-восточной части Тырговиштской области, на территории историко-географических областей Герлово и Сланик. Граничит с общинами Тырговиштской области и Антоново и Тырговиште. На востоке граничит с общиной Вырбица (Шуменская область), а на юге — с общиной Котел (Сливенская область).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Беломорци
 Болгараново
 Великденче
 Величка
 Веренци
 Веселец
 Висок
 Врани-Кон
 Голямо-Церквиште
 Горна-Хубавка
 Горно-Козарево
 Горно-Новково
 Горско-Село
 Долна-Хубавка
 Долно-Козарево
 Долно-Новково
 Звездица
 Зелена-Морава
 Змейно
 Илийно
 Камбурово
 Кестеново
 Козма-Презвитер
 Красноселци
 Могилец
 Обител
 Омуртаг
 Панайот-Хитово
 Паничино
 Петрино
 Плыстина
 Птичево
 Пыдарино
 Росица
 Рытлина
 Станец
 Тыпчилештово
 Угледно
 Царевци
 Церовиште
 Чернокапци

Транспорт 
По территории общины проходит автодорога национального и регионального значения — М-4 (Бургас — Варна), а в меридиональном направлении её пересекает дорога II-48 (Тырговиште — Сливен).

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Тырговиштской области